Dalat (Maleisië), een district in de Maleisische staat Sarawak
 Dalat (dialect), een dialect van het Centraal-Melanau, gesproken in Maleisië

Zie ook 
 Đà Lạt